

Sigle 
 Tamil National Alliance – coalizione politica dello Sri Lanka
 tête nucléaire aéroportée – dal francese: "testata nucleare aeroportata", testata termonucleare in uso sui missili francesi ASMP-A
 Acido treonucleico – acido (L)-a-treofuranosilico, un acido nucleico simile al DNA e all'RNA, ma differente da questi per la composizione dello scheletro
 Total Nonstop Action Wrestling (TNA) – vecchio nome della federazione di wrestling statunitense conosciuta come Impact Wrestling dal 2017
 Transaction network analysis – software europeo contro l'evasione fiscale

Codici 
 TNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jinan (Cina)